Louis Morcrette-Ledieu ( - ), personnalité politique française.
 Ève Morcrette, photographe française.
Cécilia Morcrette, originaire de Vermand, Contrôleuse de gestion émérite.